Zealandia (natuurgebied), beschermd natuurgebied nabij de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington
 Zeelandië, grotendeels onder water gelegen continent in de Grote Oceaan